

Patronyme 
Plusieurs personnes portent ce nom :

 Cesare Battisti, (1875-1916), journaliste socialiste et irrédentiste italien, originaire de Trente, exécuté par l'Autriche-Hongrie pour haute trahison ;
 Cesare Battisti (né en 1954), membre d'un groupe terroriste armé d’extrême gauche actif en Italie durant les « années de plomb », condamné pour quatre assassinats, écrivain de romans noirs, gardien d'immeuble, emprisonné en Italie après avoir fui la justice de son pays pendant plusieurs décennies.

Divers 
 Le Cesare Battisti, un destroyer italien de la classe Sauro lancé en 1926 pour la Marine royale italienne.